Заяс (, ) — бывшая община в Северной Македонии. Расположена на западе страны. Население составляет 11 605 человек (2002 год).

Административный центр — село Заяс.

Площадь территории общины 161,08 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на западе — с общиной Маврово и Ростуша;
 на севере — с общиной Гостивар;
 на востоке — с общиной Осломей;
 на юго-востоке — с общиной Кичево;
 на юго-западе — с общиной Другово.

В состав общины входят 13 сёл: Бачишта, Букойчани, Горно-Строгомиште, Грешница, Длапкин-Дол, Долно-Строгомиште, Заяс, Колари, Колибари, Лешница, Мидинци, Речани-Заяско и Таймиште.

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 албанцы — 11 308 чел.;
 македонцы — 211 чел.;
 сербы — 6 чел.;
 остальные — 80 чел.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины , 

Общины Северной Македонии